Коннор Робертс:
* Робертс, Коннор (род. 1992) — валлийский футболист.
 Робертс, Коннор (род. 1995) — валлийский футболист.